Kevin Anderson era il detentore del titolo ma si è ritirato dal professionismo nel maggio del 2022.

In finale Maxime Cressy ha sconfitto Aleksandr Bublik con il punteggio di 2-6, 6-3, 7-63.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno avuto un bye al primo turno.

  Félix Auger-Aliassime (secondo turno)
  John Isner (semifinale)
  Aleksandr Bublik (finale)
  Maxime Cressy (campione)

  Benjamin Bonzi (quarti di finale) 
  Andy Murray (quarti di finale) 
  Jiří Veselý (secondo turno, ritirato) 
  James Duckworth (quarti di finale)

Wildcard 

  Félix Auger-Aliassime (secondo turno)
  Andy Murray (quarti di finale)

  Max Purcell (secondo turno)

Qualificati 

  William Blumberg (primo turno)
  Liam Broady (primo turno)

  Mitchell Krueger (secondo turno) 
  Christopher Eubanks (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 Tabellone principale

Hall of Fame Open 2022